WTA Elite Trophy 2017 – tenisowy turniej WTA z cyklu WTA Elite Trophy rozgrywany w dniach 31 października–6 listopada 2017 roku w Zhuhai na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 2 280 935 dolarów amerykańskich.

W zawodach singlowych udział bierze 12 tenisistek, które nie zakwalifikowały się do WTA Finals. Tenisistki rywalizują w czterech grupach po trzy osoby. Najlepsza zawodniczka z każdej grupy awansuje do półfinału, a ich zwyciężczynie zagrają o trofeum. W zawodach deblowych biorą udział 4 drużyny, które nie zakwalifikowały się do WTA Finals, oraz dwa zespoły z dzikimi kartami. Tenisistki rywalizują w dwóch grupach po trzy zespoły. Najlepsze drużyny z każdej grupy zagrają o trofeum.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Faza pucharowa

Faza grupowa

Grupa Azalea

Grupa Bugenwilla

Grupa Kamelia

Grupa Różana

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Faza pucharowa

Faza grupowa

Grupa Lotosowa

Grupa Orchideowa

Pula nagród

Bibliografia 
 
 

WTA Elite Trophy
2017 w tenisie ziemnym
2017 w Chinach